

Села:
 Новий Шлях — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новий Шлях — Київська область, Білоцерківський район
 Новий Шлях — Миколаївська область, Снігурівський район
 Новий Шлях — Чернігівська область, Козелецький район

Новий Шлях — Архангельська область, Пінезький район

Див. також 
 Новий шлях (значення)
 Шлях